O condado de Eslamshahr () é um condado da província de Teerã, no Irã. Sua capital é a cidade de Eslamshahr.

Eslamshahr